Анна Саксонская:

 Анна Саксонская (1437—1512) — саксонская принцесса, в замужестве курфюрстина Бранденбургская.
 Анна Саксонская (1544—1577) — саксонская принцесса, дочь курфюрста Саксонии Морица.
 Анна Саксонская (1567—1613) — саксонская принцесса из дома Веттинов, в замужестве герцогиня Саксен-Кобургская.
 Анна Саксонская (1903—1976) — саксонская принцесса, в замужестве эрцгерцогиня Австрийская.